hrabstwo Stone (ang. Stone County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Stone (ang. Stone County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Stone (ang. Stone County) w USA, w stanie Missouri